Жана Бургундска () може да се отнася за:
 Жана I Бургундска (1191–1205), дъщеря на пфалцграф Ото I, графиня на Бургундия
 Жана Бургундска (1291-1330) (Жана II), кралица на Франция (1316-1322), съпруга на Филип V
 Жана Бургундска (1293-1348), кралица на Франция (1328-1348), съпруга на Филип VI
 Жана III Бургундска (1308–1347), графиня на Бургундия и Артоа, дъщеря на Жана II и съпруга на Одо IV, херцог на Бургундия